Mangold steht für:
 Mangold, Gemüsepflanze
 Mangold (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Mangold-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Arbeitsrecht
 Wohn- und Geschäftshaus Mangold in Düsseldorf

Siehe auch:

 Mangoldt
 Mangolt